Haurgeulis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Haurgeulis (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,28), Jawa Barat, 
 Kecamatan Haurgeulis (distrikt i Indonesien, lat -6,53, long 107,97), Jawa Barat, 
 Desa Haurgeulis (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,96), Jawa Barat, 
 Kecamatan Haurgeulis (distrikt i Indonesien, lat -6,50, long 107,93), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar